Tregisttal bezeichnet 

 Tregisttal (Gemeinde Bärnbach), eine Streusiedlung in der Stadtgemeinde Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 das Tal des Tregistbaches, eines linken Nebenflusses der Kainach im Bezirk Voitsberg, Steiermark